Tiger steht für:

 Tiger, eine Großkatze
 Tiger (Hund), ein Schlag altdeutscher Hütehunde
 eine Pferderasse, siehe Tigerhorse
 Tiger – Die Kralle von Kreuzberg, Radio- und Videocomedyserie
 Tiger (Band), britische Rockband
 Tiger (Comic), Comicserie von Julian Blake
 Tiger (Georgia), Ort im Rabun County
 Tiger-Nunatak, Antarktika
 Tiger Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Tiger Rocks, Klippenfelsen vor Südgeorgien, Südatlantik
 Unternehmen Tiger, deutsche Geheimdienstoperation

Personen:
 ein Ringname von Yoshihiro Asai (* 1966), japanischer Wrestler
 Spitzname von Hermann Gerland (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Spitzname von Tom Jones (* 1940), britischer Sänger 
 Tiger Woods (* 1975), US-amerikanischer Golfer
 Dick Tiger (1929–1971), nigerianischer Boxer
 Lionel Tiger (* 1937), US-amerikanischer Anthropologe
 Theobald Tiger, ein Pseudonym von Kurt Tucholsky (1890–1935), deutscher Schriftsteller

Informatik:
 ein Datenformat zur Speicherung von Kartendaten, siehe TIGER
 Tiger (Hashfunktion), eine kryptologische Hashfunktion
 Tiger (Software), ein Programm zum Durchführen von Sicherheits-Audits unter Unix
 die Version 10.4 des Betriebssystems Mac OS X des Unternehmens Apple, siehe Mac OS X Tiger
 die Version 1.5 bzw. 5.0 der Programmiersprache Java, siehe Java (Programmiersprache)

Unternehmen:
 Flying Tiger Copenhagen, dänisches Einzelhandelsunternehmen
 Tiger Automobile, deutscher Autohersteller
 Tiger Coatings, österreichischer Pulverlackhersteller
 Tiger Electronics, US-amerikanischer Spielzeughersteller
 Tiger Racing, britischer Autohersteller
 Markenname der Automobile Cycle Car Company, US-amerikanischer Autohersteller
 Markenname von Veneza Automóveis, brasilianischer Autohersteller

Produkte:
 eine Kunstflugmaschine, siehe Fieseler F 2 Tiger
 Sunbeam Tiger, ein Muscle Car
 SWM Tiger, ein chinesisches SUV
 eine Motorradreihe von Triumph, siehe Triumph Motorcycles #Reiseenduros
 ein Staubsaugermodell, siehe Vorwerk (Unternehmen)
 Bootstyp eines Segel-Katamarans der Werft Hobie, siehe Hobie Cat
 Tiger Balm, eine asiatische Salbe
 Tiger-Bier, eine asiatische Biermarke
 Tigerbrot
 Tiger-Federgabel, eine Federgabel für Motorräder aus den 1930er-Jahren

Waffentypen:
 Eurocopter Tiger, deutsch-französischer Kampfhubschrauber
 ein US-amerikanisches Kampfflugzeug, siehe Northrop F-5
 ein US-amerikanisches Kampfflugzeug, siehe Grumman F11F
 ein deutscher Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Panzerkampfwagen VI Tiger
 ein russischer Geländewagen, siehe GAZ-2975 Tigr

Schiffe:
 Tiger (Schiff, 1910), Dampfschlepper im Hamburger Hafen
 Tiger (Schiff, 1928), Torpedoboot der Kriegsmarine
 Tigre (Schiff, 1924), Großzerstörer der französischen Marine
 Tigre (Schiff), Zerstörer der Regia Marina
 Tiger (Schiff, 2002), niederländische Hochgeschwindigkeitsfähre

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Tiger
 Tiger Island, diverse Inseln
 Tiger Rag
 Tigerstaaten
 Tigar
 Tigers
 Tigger
 Tigre